Wetterfeld ist der Name von Ortsteilen folgender Städte:

 Wetterfeld (Laubach), Stadtteil von Laubach im Landkreis Gießen
 Wetterfeld (Roding), Ortsteil von Roding im Landkreis Cham